

Lokalizacje

Niemcy 
 Aub – dzielnica Bad Königshofen im Grabfeld
 Aub – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Würzburg
 Aub – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Würzburg

Osoby 
 Hans Aub – niemiecki prawnik
 Max Aub – hiszpański pisarz